Мухаммед ибн Мухаммед Багир Эривани (перс. محمد بن محمدباقر ایروانی) или Фазиль Эривани (азерб. Şeyxülislam Fazil İrəvani Məhəmmədbağır oğlu) (1782—1885) — второй шейх аль-ислам мусульман Кавказа и марджа ат-таклид, в 45 лет ставший ахундом Исфахана и Тебриза.

Биография 
Фазиль родился в Ереване либо в 1782, либо в 1817 году в семье Мухаммада Бакира Эривани. Его дед Мир Абдулфаттах Эривани также был муллой. Начальное религиозное образование он получил в том же городе. В 1802 году продолжил своё образование в университете Аль-Азхар в Каире. Позже он стал учеником аятоллы Сайеда Ибрагима Казвини в Кербеле, а затем учился в Наджафе; он также был учеником Сайида Хуссейна Кухкамараи, дяди Мухаммада Худжата Кух-Камари. Согласно иранскому писателю Агиги Бахшайеши, он был преемником Кухкамараи и турецкой фракции ученых Наджафа.

Позже он стал марджей, имея 30 учеников и последователей, среди которых были Сайида Али Кухкамараи, брата его учителя, Мухаммада Хирз ад-Дина, Абдаллаха Мазендерани и Сайеда Хусейна Хаменеи (дед Али Хаменея).

Шейх аль-ислам 
В 1827 году он вернулся в родной Ереван и стал ахундом Голубой мечети. Он был назначен заместителем шейха аль-ислама Мухаммеда-Али Гусейнзаде в 1843 году и позже сменил его на посту шейха уль-ислама Кавказа до его отставки в 1846 году. Он реформировал многие духовные вопросы, в том числе лишил права никаха у мулл мечетей и передал его более образованным ахундам. Он умер 3 марта 1885 года в Ереване в глубокой старости и похоронен в Наджафе.

Библиография 
Долгое время его считали автором знаменитого романа «Роза и соловей» (Гюль и Бюльбюль 1834 года), его ошибочно принимают за Фазли Кара, османского поэта. Кроме того, он является автором не менее 15 трактатов, в том числе «Каваид-и Фарси» (1845 год, Тебриз), «Усули Ибрат», «Бейзави Тафсир Хашия», «Иджтихад и таклид», «Усулу’л-фикх» и др.

Семья 
 Шейх Махмуд Эривани.
 Шейх Мортеза Эривани.
 Шейх Мухаммед Джавад Эривани (1870, Наджаф — 1962).
 Мирза Мухаммед Эривани (умер в молодом возрасте).
 Шейхи Казим Эривани.
 Шейх Мухаммед Таги Эривани (1911 — 1 ноября, 2005).
 Аятолла Мухаммед Багир аль-Эривани (1949, Наджаф).
 Дочь.
 Аммар ан-Накшавани.

См. также 
 Шейх Ахмед Сальяни
 Управление мусульман Кавказа

Примечания 

Религиозные деятели Азербайджана
Азербайджанская аристократия
Педагоги Азербайджана
Родившиеся в Ереване
Умершие в Ереване
Умершие в 1885 году
Шейх аль-исламы Управления мусульман Кавказа
Шейх аль-исламы